А́ль-Ахли́ (; что на русский переводится как «национальный») — название ряда футбольных клубов в Арабском мире:

Саудовская Аравия
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Джидды.

Египет
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Каира.

Бахрейн
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Манамы.

Йемен
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Саны.

Катар
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Дохи.

Ливия
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Бенгази.
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Триполи.

ОАЭ
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из Дубая.

Судан
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из города Вад-Медани.
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из города Хартум.
 «Аль-Ахли» — футбольный клуб из города Шенди.

Другое 
 «Аль-Ахли Юнайтед банк» — кувейтско-бахрейнская банковская группа.

Ссылки 
 Список команд с названием «Ахли»